Danumphora är ett släkte av tvåvingar. Danumphora ingår i familjen puckelflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Puckelflugor
Danumphora